Sauville puede referirse a: 

 Sauville, comuna de Ardenas (Francia).
 Sauville, comuna de Vosgos (Francia).